Räfsö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Räfsö, Björneborg, Satakunta, 
 Räfsö, Ingå, Nyland, 
 Räfsö, Kyrkslätt, Nyland,  (83 ha)

Se även
Låga Räfsö